Вахтанг Давидович Нинуа (; 1916 — 1981) — грузинский советский артист театра и кино. Заслуженный артист Грузинской ССР (18 апреля 1958), Народный артист Грузинской ССР (17 февраля 1967).

Биография 
Родился 6 сентября (19 сентября по новому стилю) 1916 года в Баку в состоятельной семье, его отец был известным промышленником-виноделом.

Окончил школу, затем учился в Батуми в машиностроительном техникуме.
 
В 1941 году окончил Актёрскую школу при «Госкинопроме Грузии» (Тбилисская киностудия). 

С 1946 года работал актёром этой студии. 

C 1948 года служил в Театре Марджанишвили. Член КПСС с 1947 года.

В кино снимался с 1938 года.

Умер 30 декабря 1981 года и был похоронен 1 января 1982 года в Сабурталинском пантеоне.

Был дважды женат. От первого брака было две дочери, от второго — сын.

Фильмография 

  — Запоздалый жених
  — Родина − Титико
  — Девушка из Хидобани − Шота
  — Каджана
  — Огни Колхиды − Коста
  — Счастливая встреча − Хапичия
  — Весна в Сакене − агроном
  — Покорители вершин − Леван Чрелашвили
  — Они спустились с гор − водитель грузовика
  — Тайна двух океанов − Арсен Давыдович Лордкипанидзе
  — Тень на дороге − Шакро
  — Отарова вдова − делопроизводитель
  — Маяковский начинался так...
  — Майя из Цхнети − Джемал Бердзадзе
  — Случай на плотине − Ахмахи
  — Левана (короткометражный)
  — Жених без диплома − Николоз
  — Мяч и поле (короткометражный) − Геронтий
  — Палиастоми − Кация
  — Дети моря − Карчава
  — Иные нынче времена − князь
  — Пьер — сотрудник милиции − сторож
  — Встреча с прошлым − Ясон
  — Тариэл Голуа − Манучар
  — Тревога − Дурмишхан
  — Ну и молодежь! − учитель
  — Сады Семирамиды − Атанас
  — Белые камни (киноальманах) − укротитель
  — Улица без конца − эпизод
  — Чари-рама − Абесалом
  — Спелые гроздья
  — Ау-у! (киноальманах) − Ипполит Пипия
  — Камень чистой воды
  — Песни над облаками − эпизод
  — Цена жизни (киноальманах)
  — Кваркваре

Награды 
 Был награждён медалями «За оборону Кавказа» (1945) и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» (1946).
 Народный артист Грузинской ССР (17 февраля 1967).
 Заслуженный артист Грузинской ССР (18 апреля 1958). 
 Также награждён Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Грузинской ССР (1976, за заслуги в деле развития грузинского театрального искусства и в связи с шестидесятилетием).

Примечания

Ссылки 
 Биография на imdb.com 
 Нинуа Вахтанг Давидович 
 ვახტანგ ნინუას ორი სიყვარული
 რა სასწაულის მომსწრე გახდა ვახტანგ ნინუას ოჯახი მსახიობის სიცოცხლის უკანასკნელ დღეებში 

Актёры СССР
Актёры XX века
Актёры Грузии
Заслуженные артисты Грузинской ССР
Народные артисты Грузинской ССР
Члены КПСС
Похороненные на Сабурталинском кладбище